Liga e Parë (2012/2013)
 Liga e Parë (2017/2018)
 Liga e Parë (2018/2019)
 Liga e Parë (2019/2020)